A Serie A 1976-77-es szezonja volt a bajnokság hetvenötödik idénye. A bajnokságban tizenhat csapat vett részt, a győztes a Juventus lett. Ez volt a klub tizenhetedik bajnoki címe.

Részt vevő csapatok

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1976-77
 Serie C 1976-77
 Serie D 1976-77
 Coppa Italia 1976-77

Kapcsolódó irodalom 

Carlo F. Chiesa: Il grande romanzo dello scudetto. Ventitreesima puntata: regno sabaudo tricolore, Calcio 2000 kiadó, 2004 február, 91-107. oldal
Calciatori 1974-75, Modena-Milano, Panini-L'Unità, 1994
Fabrizio Melegari: Almanacco illustrato del calcio – La storia 1898-2004, Modena, Panini, 2004
Fabrizio Melegari: Almanacco illustrato del calcio 2003, Modena, Panini, 2002
La Stampa, 1976-os és 1977-es évfolyamok

Megjegyzések

Fordítás
 
 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1